Лафуэ́нте () — испанская фамилия.
 Лафуэнте, Марта (1963—2022) — парагвайский психолог и политик.
 Лафуэнте, Пабло (род. 1985) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Лафуэнте, Соня (род. 1991) — испанская фигуристка, выступающая в одиночном разряде.